

Geografische locaties 
 Magsaysay (Davao del Sur), een gemeente in de Filipijnse provincie Davao del Sur;
 Magsaysay (Lanao del Norte), een gemeente in de Filipijnse provincie Lanao del Norte;
 Magsaysay (Misamis Oriental), een gemeente in de Filipijnse provincie Misamis Oriental;
 Magsaysay (Occidental Mindoro), een gemeente in de Filipijnse provincie Occidental Mindoro;
 Magsaysay (Palawan), een gemeente in de Filipijnse provincie Palawan;
 Ramon Magsaysay, een gemeente in de Filipijnse provincie Zamboanga del Sur.

Mensen 
Ramon Magsaysay was de zevende president van de Filipijnen.
Ramon Magsaysay jr., de zoon van de president en voormalig senator.